Амфимедонт — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Амфимедонт — итакиец, который упоминается в «Одиссее»;
 Амфимедонт — ливиец, упомянутый Овидием;
 Амфимедонт — троянец, упомянутый у Квинта Смирнского.